67-й чемпионат Греции прошёл в Салониках с 15 по 23 декабря 2017 года.

 Категория: 5-я (средний рейтинг: 2375).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2017 год в шахматах
Декабрь 2017 года
Спорт в Греции в 2017 году